

Miejscowości w Polsce 
 Lipina – osada w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów 
 Lipina – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno 
 Lipina – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka 
 Lipina – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce

Miejscowości  w Czechach, w Rosji i na Ukrainie
 Lipina – gmina w Czechach, w kraju ołomunieckim, w powiecie ołomunieckim
 Lipina – wieś w Rosji, w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Lipina – wieś na Ukrainie rejonie żółkiewski obwodu lwowskiego 
 Lipina –  wieś na Ukrainie w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Lipina –  wieś na Ukrainie w rejonie nowogrodzkim obwodu żytomierskiego

Inne 
 Lipina – dawna gromada w Polsce

Zobacz też 
 Lipina Nowa
 Lipina Stara
 Lipinka
 Lipnicka lipina – herbata lipowa.